María Rivas puede referirse a:
 María Rivas (1931-2013), actriz española reconocida en México.
 María Rivas (1960-2019), cantautora venezolana de jazz latino.